Nachtangst steht für:

 Achluophobie, auch Nyktophobie, eine phobische Störung
 Pavor nocturnus, eine Schlafstörung
 Nachtangst (Film), Fernsehfilm (2004) von Michael Rowitz